Ekaterina Baturina – slittinista russa
 Elena Baturina – politica russa
 Mate Baturina – ex calciatore croato